

Aziende 
 Royal – azienda produttrice di abbigliamento tecnico, abbigliamento sportivo ed attrezzature sportive

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Royal – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Royal – città della Contea di Clay, Iowa
 Royal – villaggio della Contea di Antelope, Nebraska

Musica 
 Royal – album degli Amazing Crowns del 2000

Persone 
 Billy Joe Royal (1942-2015) – cantante statunitense
 Eddie Royal (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Ségolène Royal (1953) – politica francese